Форд, Эдвард Онслоу (Edward Onslow Ford; (27 июля 1852, Лондон — 23 декабря 1901, Лондон) — английский .

Биография

Рождение, ранние годы 
Эдвард Онслоу Форд родился 27 июля 1852 года в Ислингтоне, районе в северной части Лондона.

Личная жизнь 
Супруга Эдварда Онслоу Форда — баронесса Гвендолин фон Крессер. Художник женился на ней во время своей учебы в Мюнхене.

Становление 
В 1870—1872 годах учился на Континенте, сначала в Антверпене (живопись), а затем в Мюнхене (скульптура, под руководством профессора Вагмюллера). В 1874 году Форд вернулся в Лондон, где под влиянием творчества Альфреда Гилберта решил стать скульптором. С 1875 года регулярно участвовал в выставках Королевской Академии, а с 1879 года — в Галерее Гросвенор.

Расцвет, зрелые годы 
В 1880-х годах Форд стал одной из ключевых фигур направления, получившего название «Новая скульптура», для которого характерно сочетание подчеркнуто детальных натуралистических форм и символического содержания: образы, как правило, заимствовались из мифологии и поэзии. Чаще всего статуи выполнялись в бронзе.

Творчество Эдварда Онслоу Форда можно условно разделить на два направления: портреты и символико-аллегорические скульптуры. Портреты выполнены в добротной реалистической манере и отличаются свободной, живой моделировкой формы. Его бюсты Миллеса и Альма-Тадемы рельефно драпированы и несут в себе ощущение спонтанности. В противоположность им, аллегорические скульптуры Онслоу Форда тщательно взвешены и отточены, образное решение в них доведено почти до знака. Его работы «Безумие» (1886), «Мир» (1887), «Египетская певица» (1889) сближают его творчество с символизмом.

Онслоу Форд был хорошо знаком со многими прерафаэлитами, особенно второй волны. Он принимал участие в деятельности основанного Крейном «Общества искусств и ремесел», неоднократно представлял работы на его выставки.

Конец жизни, смерть 
Художник умер в Лондоне 23 декабря 1901 года.

Библиография 
 Прерафаэлизм: Иллюстрированная энциклопедия/Сост. И. Г. Мосин. — СПб, 2006.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Магистры Гильдии работников искусства